Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Winston-Salem Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. August stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Winston-Salem